Anna de Mortimer (27 de desembre de 1390 - setembre de 1411) va ser la filla de Roger Mortimer, el quart comte de March i Alienor d'Holanda.

Els seus avis paterns eren el tercer Comte de March Edmund Mortimer i Felipa Plantagenet, a través dels quals descendia del rei Eduard III d'Anglaterra. Els seus avis materns eren Tomàs Holland, el segon comte de Kent, i Alícia Fitzalan.

El 1406 es va casar amb Ricard de Conisburgh, de la Casa de York, que també descendia d'Eduard III a través del seu quart fill Edmund de Langley. Tingueren dos fills:

 Isabel Plantagenet (1409-1484)
 Ricard Plantagenet (1411-1460), que més tard presentaria candidatura al tron iniciant la Guerra de les Dues Roses.

Sembla que Anna morí de part el 1411 donant a llum al seu fill Ricard.

Llinatge reial 
El besavi patern d'Anna era Lionel d'Anvers, el segon fill d'Eduard III, i a través d'ella el seu fill Ricard Plantagenet i els seus descendents de la Casa de York reclamaven el tron.

Persones de Leinster
Comtes anglesos
Comtes britànics
Polítics irlandesos
Polítics anglesos